Kubica ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Kubica (* 1972), polnischer Fußballspieler
 Herbert Kubica (1906–1972), deutscher Bildhauer
 Robert Kubica (* 1984), polnischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Kubitza